Ассинибо́йн () — топоним или этноним.

 Ассинибойн (река)
 Ассинибойн (язык) — язык ассинибойнов.
 Ассинибойн (гора) — гора на границе Альберты и Британской Колумбии.

См. также 
 Ассинибойны — индейский народ.
 Маунт-Ассинибойн (провинциальный парк) — провинциальный парк в Британской Колумбии.